Stato Islamico dell'Iraq e del Levante
 International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations – identificatore internazionale di biblioteche in base allo standard ISO 15511
 Isil – astro della Terra di Mezzo